Lechuga ist der Familienname folgender Personen:
 Kenia Lechuga (* 1994), mexikanische Ruderin 
 Pablo Lechuga (* 1990), spanischer Radrennfahrer
 Ruth Deutsch Lechuga (1920–2004), mexikanische Ärztin, Anthropologin und Fotografin

Siehe auch:
 La Lechuga